Naselja u Srbiji:
 Davidovac (Vranje, Srbija), naselje u sastavu općine Vranje
 Davidovac (Paraćin, Srbija), naselje u sastavu općine Paraćin
 Davidovac (Svrljig, Srbija), naselje u sastavu općine Svrljig
 Davidovac (Kladovo, Srbija), naselje u sastavu općine Kladovo